Боэн:

Фамилия 
 Боэн, Иэн (род. 1976) — американский актёр.
 Боэн, Эрл (1941—2023) — американский актёр.

Топонимы 
 Боэн-ан-Вермандуа — коммуна на севере Франции.
 Боэн-ан-Вермандуа (кантон) — кантон во Франции.
 Боэн-ан-Вермандуа (значения).

См. также 
 Богун
 Бойн
 Боэнде